Holzleiten heißen folgende geographischen Objekte:

 Holzleiten (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Holzleiten (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Holzleiten (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzleiten (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holzleiten (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzleiten (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzleiten (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Holzleiten (Gemeinde Haag), Katastralgemeinde der Stadt Haag, Niederösterreich
 Holzleiten (Gemeinde Würmla), Katastralgemeinde von Würmla, Niederösterreich
 Holzleiten (Gemeinde Hörsching), Ortsteil von Hörsching in Oberösterreich
 Holzleiten (Gemeinde Naarn), Ortsteil von Naarn im Machlande in Oberösterreich
 Holzleiten (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil von Neuhofen im Innkreis in Oberösterreich
 Holzleiten (Gemeinde Lamprechtshausen), Rotte in der Gemeinde Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Holzleiten (Gemeinde Thalgau), Rotte in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Holzleiten (Gemeinde Obsteig), Rotte bei Obsteig, Tirol
 Holzleiten (Gemeinde Rietz), Rotte bei Rietz, Tirol

Siehe auch:
 Holzleithen